Сон може да се отнася за:
 сон – единица за сила за чуване
 „Сон“ – фен клуб на южнокорейската музикална група „Гърлс Дженерейшън“